Lilian Rodrigues () mais conhecida pelo nome artístico Lilian, é uma cantora e compositora de música popular brasileira. Aos dez anos fez sua primeira apresentação ao público em um concurso na escola e aos 14 anos já cantava profissionalmente em programas de rádio e festivais.

Lilian morou oito anos em Florianópolis, onde graduou-se em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2015 gravou seu primeiro EP, Motivo..

Em 2016 ganhou projeção nacional ao integrar o time de Claudia Leitte no The Voice Brasil, da TV Globo. No mesmo ano, sua música Prece fez grande sucesso na internet e chegou ao padre Fábio de Melo, que gravou a canção em seu álbum Clareou, indicado ao Grammy Latino 2017 como Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.

Cantores de Santa Catarina
Naturais de Lauro Müller (Santa Catarina)